Word (tipo de dado) — em programação
Microsoft Word — processador de texto do Microsoft Office
WordStar — editor de texto